Raoul Lhermet (1911-1972), pasteur protestant et résistant français 
 Jean-Marc Lhermet (1967), joueur français de rugby